Парк имени 40-летия ВЛКСМ — название городских парков в различных городах.

 Парк имени 40-летия ВЛКСМ — парк в Москве.
 Парк имени 40-летия ВЛКСМ — современный Южный парк в Калининграде.